Северодонецкий ледовый дворец спорта — разрушенное центральное спортивное сооружение Северодонецка (Луганская область, Украина).
Спортивно-концертный комплекс был рассчитан на 5000 зрителей.

Дворец спорта располагался в центральной части города, на пересечении улицы Маяковского и Центрального проспекта.

История 
Пик развития и окончательного становления города Северодонецка приходился на 1960-е – первую половину 1970-х гг. Хотя действительность намного опережала все планы. В самом разгаре было создание второй очереди химического комбината. Благодаря мощной индустриальной строительной базе в городе ежегодно вырастали десятки новых жилых домов, новые культурно-просветительные учреждения, спортивные залы, учебные заведения. В то время Северодонецк был городом молодых, находчивых и целеустремленных людей. Северодончане принимали активное участие во всех спортивных соревнованиях различного уровня, что позволяло считать Северодонецк одним из самых спортивных городов бывшего Советского Союза.

В 1962 году город взял курс на развитие спортивного движения под девизом «Физическая культура и спорт в массы, народ и быт». Однако успешное развитие спорта в Северодонецке было невозможно без строительства современного стадиона. У рабочих всех основных профессий в городе были свои клубы и дворцы: у химиков, строителей, инженеров, а у спортсменов был только стадион «Химик» открытого типа и здание детско-юношеской спортивной школы № 1 (ДЮСШ №1), что было крайне недостаточно. Перед городским руководством встал вопрос о строительстве крупного всесезонного спортивного комплекса. Руководство комбината и исполком города принимают решение о строительстве крытого дворца спорта. Этот дворец должен быть и боксерским рингом, и площадкой для борьбы и гимнастики, и площадкой для тенниса, фехтования, мини-футбола и даже – для бальных танцев. В партийных кругах города начались дискуссии, где должен располагаться новый дворец спорта. Одни партийные функционеры предлагали построить его рядом со стадионом «Химик», создать единый городской спортивный комплекс. Другие считали, что дворец должен как-то выделяться и быть таким же равнозначным и монументальным сооружением и стоять обособленно в центре города.

Как отмечалось выше, в начале 1960-х гг. Северодонецк продолжал активно строиться и развиваться. В городе появляется первый проспект, объединивший улицы Советскую и Ворошилова. Он стал своеобразным экватором и местом больших строек. Именно здесь возведены многие достопримечательности Северодонецка: Дворец культуры химиков, Дворец культуры строителей (ныне Городской дворец культуры), здание городского совета, магазин «Детский мир», кинотеатр «Современник».

К концу 1960-х на пересечении Советского проспекта и улицы Лисичанской была построена новая площадь и разбит сквер. Новая площадь разительно отличалась от площади на улице Ленина: это была монументальная, индустриальная, современная площадь. Два здания – здание НПО «Импульс» и НИИ «Химмаш» отражали молодую инженерную мысль, в центре площади был построен магазин «Детский мир», за площадью и сквером был замечательный сосновый лес. Новая площадь отразила дух времени и стиля тех лет.

Северодонецк в те годы всё чаще становится местом проведения совещаний и съездов разных уровней. В город приезжают большие делегации из разных уголков страны и даже из-за границы делиться опытом, знаниями, новыми технологиями и инженерными решениями в области химии. Действующие дворцы культуры химиков и строителей уже не могли вместить всех желающих. Встал вопрос о создании «Дворца съездов и приёмов», как его окрестила местная номенклатура. Дворец должен был вмещать не менее 3,5 тыс. человек и быть ещё и кинотеатром для показа демонстрационных фильмов делегатам съезда. Таким дворцом в те годы мог похвастаться не каждый областной центр, однако в Северодонецке благодаря наличию химического комбината это было возможно, поскольку статус «города союзного значения» позволял осуществить подобные планы. Будущему дворцу даже имя придумали в честь реки Северский Донец – Северодонецкий киноконцертный зал «Северский Донец».

В конце 1968 года руководство СПО (Северодонецкое производственное объединение) «Азот» отправило в Министерство Химической промышленности СССР молодого и амбициозного специалиста Богдана Николаевича Лищину за резолюцией по вопросу строительства нового Дворца съездов и приёмов, поскольку проект такого уровня и значения нужно было решать на уровне министерства. Однако руководители химической промышленности долго не могли понять и решить вопрос о необходимости строительства подобного дворца.

В те годы развитие Северодонецка велось опережающими темпами, и подобное сооружение в таком городе было просто необходимо. Поэтому не дать «добро» на такой дворец было трудно, но Минхимпром СССР дало отсрочку, а все предложения Северодонецка были переданы в Союзстройпроект при Госстрое СССР. В начале 1969 года пришёл ответ, что по плану на строительство такого здания город сможет получить разрешение только через 5 лет, и на это министерство выделит деньги. Разумеется, такой ответ не мог устроить местных партийных деятелей и руководство СПО «Азот», и они стали искать другие пути решения вопроса по существу.

В этот раз руководству комбината и города помог почётный житель города Северодонецка Илья Матвеевич Барский. Он в это время работал заместителем министра химической промышленности СССР. Именно к нему на прием попал Богдан Николаевич Лищина. Илья Матвеевич предложил альтернативный вариант решения проблемы: построить большой дворец, который вдобавок будет ещё и спортивным комплексом. Он узнал, что в СССР существуют два вида проектов ледовых дворцов с самой большой вместимостью. Один проект, получивший наименование «Прибалтика», создавался для столицы Латвийской ССР - Риги, а другой – под названием «Сибирь» – для Новосибирска. Оба дворца спорта были рассчитаны на 5000 – 7000 зрителей с ареной 61х30 метров и имели трансформируемый ледовый каток.
И.М.Барский предложил руководству «Азота» обратиться к проектному институту «Союзспортпроект» по вопросу разработки проекта подобного сооружения для г.Северодонецка. В результате – к концу 1969 года, после небольших согласований, «Союзспортпроект» сделал ещё один проект под названием «Донбасс».
В 1970 году, заручившись поддержкой ряда министерств СССР, Илья Матвеевич Барский получил согласие Минхимпром на выделение средств на строительство в Северодонецке современного ледового дворца. Местом его сооружения стал Советский проспект: именно здесь активно продолжалось строительство жилых домов, а по новому Генеральному плану на проспекте должны были построить два новых научных центра и техникум химико-механического завода. Строить будущий ледовый дворец спорта было решено на месте сосновой рощи и пустыря, где ранее предполагалось разбить сквер.
За основу был взят типовой проект № 2С-09-35 (140-69) «Закрытый демонстрационный каток», подготовленный архитекторами М.А. Аристовым, Ю.А. Регентовым, инженером С.Н. Бадмаевой. По этому проекту были построены ледовые дворцы в разных городах бывшего СССР: Донецке, Харькове, Одессе, Караганде, Уфе, Новосибирске, Куйбышеве, Риге, Барнауле, Ростове-на-Дону, Казани, Ижевске, Глазове (республика Удмуртия), Алма-Ате, подмосковных городах Электросталь и Воскресенск.
Дворец, спроектированный «Союзспортпроектом», был рассчитан на 5000 зрителей и имел трансформируемый каток размером 61х30 метров. Это был поистине грандиозный проект для всего города.
Строительство Ледового дворца спорта началось в конце 1970 года. Для его строительства были задействованы все городские строительные предприятия, но ключевую роль в строительстве приняли Северодонецкий завод железобетонных изделий, Лисичанский железобетонный завод и Лисичанский машиностроительный завод (именно на нём были изготовлены несущие железобетонные фермы для будущего Ледового дворца спорта). Сиденья и часть облицовки для трибун были изготовлены на СПО «Стеклопластик». В ГДР было закуплено холодильное оборудование фирмы FTD AG, которая в рамках совета экономической взаимопомощи занималась поставкой своего оборудования для пассажирских вагонов и промышленных предприятий. Выбор этой фирмы был не случаен: она уже долгие годы сотрудничала с СПО «Азот». «Ледовой дорогой» стала улица Маяковского, именно так её окрестили строители, так как именно по ней доставляли строительную технику, арматуру и бетон.
Уже в начале 1972 года вовсю велась прокладка коммуникаций к будущему Ледовому дворцу спорта, а уже через три года на этом месте вырос красавец – Ледовый дворец спорта. Перед дворцом появилась ещё одна площадь, а вокруг был разбит сквер. Перед парадным входом был открыт фонтан. Ледовый дворец спорта органично вписался в архитектуру нового центра Северодонецка, став прекрасным завершением новой площади и всего Советского проспекта.
Открытие северодонецкого Ледового дворца спорта состоялось 5 мая 1975 г. и было приурочено к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. С этого момента северодонецкий Ледовый дворец стал самым большим сооружением подобного типа на Украине и третьим в СССР, уступая лишь новосибирскому и рижскому дворцам. В 1976 году была организована местная хоккейная команда «Химик».
И уже в начале 1978 года, в открытом Ледовом дворце спорта выступал с концертами Владимир Семёнович Высоцкий.

25 января 1978 года Владимир Высоцкий оставил следующую запись в книге почётных гостей Ледового дворца спорта: «Не чопорно и не по-светски
По-человечески меня
Встречали в Северодонецке
Семнадцать раз в четыре дня»
Уже в 1979 году в Ледовом дворце спорта состоялся хоккейный турнир на призы газеты «Советский спорт» с участием клубов высшей лиги Чемпионата СССР: «Динамо» (Москва), «Химик» (Воскресенск), «Ижсталь» (Ижевск), «Автомобилист» (Свердловск).
В детско-юношеской спортивной школе при дворце спорта учились три мастера спорта по фигурному катанию: Руслан Шумаков, Татьяна Тропина и Наталья Иванникова. Последняя стала солисткой украинского «Балета на льду», а ныне выступает в американском шоу на льду.
В историю дворца спорта вошла проводившаяся здесь матчевая встреча СССР по хоккею. Участвовали в ней звезды этого вида спорта — Александр Рагулин, Валерий Васильев. Здесь выступали многократные чемпионы мира и Олимпийских игр — фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев, а также воспитанник украинского фигурного катания Виктор Петренко. В Ледовом дворце спорта был проведен Чемпионат СССР по художественной гимнастике, в котором принимала участие чемпионка мира Ирина Дерюгина.
В 1980 году в Северодонецке прошел международный турнир по фигурному катанию с участием команд СССР, Италии, Германии, Румынии и Венгрии, в которых участвовал чемпион Европы Игорь Бобрин. В 1980-х гг. Ледовый дворец спорта неоднократно признавался лучшей базой на Украинской ССР по спортивно-массовой и оздоровительной работе. В 1984 году он занял второе место в Советском Союзе в ряду аналогичных дворцов спорта. Сюда приезжали для участия в соревнованиях спортсмены со всех союзных республик СССР, а также из Чехословакии, Венгрии, Польши, Германии, Италии, Канады, США, Греции, Израиля.
С начала 1980-х до середины 1990-х гг. в Ледовом дворце спорта выступали звезды советской, российской и украинской эстрады: Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Владимир Высоцкий, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Евгений Петросян, Владимир Винокур, Игорь Крутой и другие. С 1981 года здесь стал ежегодно проводиться выпускной бал учащихся школ города.
После распада СССР Ледовый дворец спорта продолжал жить прежней жизнью, но уже с меньшим количеством мероприятий, особенно спортивного характера. Хоккейная команда «Химик» ещё долгое время использовала дворец как свою спортивную базу. К середине 1990-х ледовая арена дворца пришла в негодность, а холодильная установка полностью выработала свой ресурс.
Ремонт холодильной установки оказался очень дорогим и сложным, потому что фирма, которая занималась выпуском агрегатов, прекратила их производство и сама вошла в состав другого немецкого концерна. Концерты звёзд стали редкими и непродолжительными: всё больше исполнителей предпочитали петь на стадионах и площадях, где можно собрать больше людей.
В 2001 году Северодонецкий ледовый дворец спорта был определен Госкомспортом Украины Олимпийской базой по подготовке к ХХ Зимним Олимпийским играм 2006 года в г. Турине по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку. В 1998 году в Северодонецке была создана женская волейбольная команда «Северодончанка», а с 2005 года её основной спортивной базой является Ледовый дворец спорта.
28 ноября 2004 года для Северодонецка и Ледового дворца было отмечено по-настоящему знаковым событием, навсегда вошедшим в историю страны и прославившим Северодонецк на весь мир. Здесь состоялся Всеукраинский съезд депутатов всех уровней, ставший ответом на действия местных властей некоторых областей Западной Украины (Львовской, Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской), а также городского совета Киева и властей Киевской области, объявивших о неподчинении избранному Президенту Украины Виктору Януковичу и провозглашении новым президентом Украины Виктора Ющенко. (Прим. от sd.ua. Верховный суд Украины признал не соответствующими реальному волеизъявлению избирателей объявленные результаты второго тура голосования и постановил повторить его.) Через четыре года, 1 марта 2008 г., в Ледовом дворце спорта состоялся второй Всеукраинский съезд депутатов всех уровней.
В конце 2008 года, от вырученных за второй съезд депутатов всех уровней средства, Ледовый дворец спорта подвергся коренной реконструкции. Была заменена кровля, ряд железобетонных конструкций несущих ферм основания дворца, а также облицовка, отремонтированы фасадные входы во дворец. Начался ремонт холодильного оборудования.
В период с 2008 по 2009 гг. дворец спорта был главным местом по проведению Кубка Украины по волейболу среди женских команд.
За 40 лет работы Ледового дворца спорта было проведено около 5500 мероприятий, на которых побывали около 5 миллионов зрителей. В Ледовом дворце спорта регулярно проводились домашние матчи команды «Северодончанка», международные и региональные соревнования по боксу, вольной борьбе, хоккею с шайбой. Кроме этого, Ледовый дворец спорта использовался для проведения крупных концертов, выставок и ярмарок. Традиционно в нём проводились торжественные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и другим торжественным событиям в жизни города. Подводя итог, можно с полной уверенностью сказать, что Ледовый дворец спорта был одной из основных достопримечательностей Северодонецка, известной далеко за пределами города и региона.

За 30 лет работы дворца спорта было проведено около 5500 мероприятий, на которых побывало около 5 миллионов зрителей со всей Луганской области.

Разрушен в начале июня 2022 года из-за вторжения России на Украину.

Сегодня 
В Ледовом дворце спорта регулярно проводились домашние матчи команды «Северодончанка»; международные и региональные соревнования по боксу, вольной борьбе, хоккею с шайбой. Кроме того, площадка использовалась для проведения крупных музыкальных концертов, выставок и ярмарок.

Ледовые дворцы спорта, аналогичные Северодонецкому, построены в Донецке (реконструирован в 2010 году), Харькове, Одессе, Караганде, Уфе, Новосибирске, Самаре, Риге (снесён в 2008 году), Барнауле, Ростове-на-Дону, Казане, Ижевске, Глазове, Алма-Ате, Электростали, Воскресенске. До уничтожения в июне 2022 года,  из всех аналогичных ледовых дворцов Украины ледовое покрытие до наших дней сохранялось только в Северодонецком Ледовом дворце.

Согласно сообщению главы Луганской областной государственной администрации-Луганской областной военно-гражданоской администрации Сергея Гайдая, Ледовый дворец был уничтожен российской армией в результате массированных обстрелов города.

Примечания

Ссылки 
  История Северодонецкого Ледового дворца.
 
 
 Реконструкция Ледового дворца в 2014 году
 Фото: Тренировка «Северодончанки» в Ледовом
 

Спорт в Северодонецке
Северодонецк
Ледовые арены Украины
Здания и сооружения, разрушенные в результате российско-украинской войны
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании